Клюковский — фамилия польского происхождения. Польский род Наконечниковых-Клюковских имеет русское происхождение:

 Клюковский, Абрам Иванович — служивый иностранец, принятый в 1612 году на русскую службу. Помещик деревни Матушкино около Углича.
 Клюковский, Василий Иванович — служивый иностранец, принятый в 1612 году на русскую службу. Помещик деревни Рылюбово около Углича.
 Клюковский, Вацлав (род. 1966) — польский политик, депутат Сейма IV каденции (2001—2005).
 Клюковский, Виктор Григорьевич (1870—1931) — организатор польской вооружённой подпольной организации в Красноярском крае. Расстрелян 8 января 1931 года.
 Клюковский, Владимир — российский кинопродюсер.
 Клюковский, Зигмунт (1885—1959) — польский врач, библиофил, историк-краевед, лауреат академического Вавжинца (национальной премии) 1937 года.
 Клюковский, Константин — участник Польского восстания 1863 года. Дворянин Новогрудского уезда. Сослан в Сибирь, лишен прав состояния.
 Клюковский, Лаврентий — участник Польского восстания 1863 года. Дворянин Новогрудского уезда. Сослан в Сибирь, лишен прав состояния.
 Клюковский, Леонид Викторович — командир 305 стрелкового полка Красной Армии. Награждён орденом Красного Знамени (1922 год).
 Клюковский, Майк (род. 1981) — канадский футболист, игрок сборной Канады по футболу и кипрского клуба АПОЭЛ.
 Клюковский, Михал (род. 1996) — польский игрок в бридж. Чемпион мира среди молодёжи 2012 года. Гроссмейстер.
 Клюковский, Юзеф (пловец) (род. 1946) — польский пловец. Участник Олимпийских игр 1968 года.
 Клюковский, Юзеф (скульптор) (1894—1944) — польский скульптор. Олимпийский чемпион в области искусства 1932 года, серебряный призёр 1936 года.
 Клюковский, Юлиан (род. 1939) — польский игрок в бридж. Бронзовый призёр Чемпионата Европы 1963 года. Гроссмейстер.

 Наконечниковы-Клюковские
 Наконечников-Клюковский, Бронислав (1888—1962) — польский политик, деятель борьбы за независимость, врач, воевода, министр, спортивный функционер.
 Наконечников-Клюковский, Пшемыслав (1896—1957) — польский военный, полковник (посмертно генерал), деятель борьбы за независимость, командующий Краковского округа Армии Крайовой.
 Наконечников-Клюковский, Станислав (1898—1944) — польский военный, полковник, деятель борьбы за независимость, главнокомандующий NSZ.